ISFJ é a sigla em inglês para "Introversion, Sensing, Feeling, Judgment" (Introvertido, Sensitivo, Emotivo, Julgador - em português), e usada em psicanálise para designar um dos quatro sub-tipos de personalidades do tipo guardiões, na classificação proposta por Katharine Cook Briggs e sua filha Isabel Briggs Myers, no sistema baseado nas idéias de Carl Gustav Jung conhecido pela sigla MBTI (de Myers-Briggs Type Indicator).

Características 

 Os ISFJs desfrutam de estrutura e se esforçam para manter essa ordem em todas as áreas de suas vidas. Embora as pessoas com esse tipo de personalidade sejam introvertidas e tendam a ser quietas, elas são observadoras atentas e estão focadas nas outras pessoas. Por serem muito perceptivos, os ISFJs são bons em lembrar detalhes sobre outras pessoas. Aqueles com esse tipo de personalidade estão particularmente bem sintonizados com as emoções e sentimentos dos outros.
 Embora os ISFJs sejam bons em compreender as emoções, muitas vezes lutam para expressar seus próprios sentimentos. Em vez de compartilhar seus sentimentos, eles podem reprimi-los, às vezes a ponto de resultar em sentimentos negativos em relação a outras pessoas. Ao lidar com as lutas da vida, como doença ou morte de um ente querido, eles podem ficar calados sobre o que estão vivenciando para evitar sobrecarregar os outros com seus problemas.
 Pessoas com essa personalidade preferem fatos concretos a teorias abstratas. Como resultado, eles tendem a aprender melhor fazendo. Isso também significa que eles geralmente valorizam o aprendizado por suas aplicações práticas. Os ISFJs tendem a ficar mais interessados em coisas novas quando podem ver e apreciar como isso pode resolver um problema do mundo real.
 Como os ISFJs tendem a proteger a tradição, existe um mito comum de que eles são incapazes de mudar. Embora as pessoas com esse tipo de personalidade possam não mudar rapidamente, elas ainda são adaptáveis. Eles simplesmente preferem ter tempo para pensar e se preparar para grandes mudanças.

Funções cognitivas

Dominante: Sensação Introvertida 

 Essa função leva os tipos de sensoriais introvertidos a se concentrarem em detalhes e fatos. Os ISFJs preferem informações concretas em vez de teorias abstratas.
 Eles estão altamente sintonizados com o ambiente imediato e firmemente fundamentados na realidade. Por causa dessa tendência de focar e proteger o que é familiar, os ISFJs costumam ser vistos como altamente tradicionais.
 Ao tomar decisões, os ISFJs comparam suas recordações vívidas de experiências passadas para prever o resultado de escolhas e eventos futuros.

Auxiliar: Sentimento Extrovertido 

 Os ISFJs colocam grande ênfase em considerações pessoais. Tipos sentimento extrovertido estão focados em desenvolver harmonia e conexão social. Isso é alcançado por meio de comportamentos considerados socialmente apropriados ou benéficos, como ser educado, gentil, atencioso e prestativo.
 Os ISFJs tentam satisfazer os desejos e necessidades de outras pessoas, às vezes até sacrificando seus próprios desejos para garantir que outras pessoas sejam felizes.

Terciária: Pensamento Introvertido 

 ISFJs são planejadores e tendem a ser muito bem organizados.
 Essa função tende a se tornar mais forte à medida que as pessoas envelhecem e envolve o uso de lógica para entender como o mundo funciona.
 À medida que os ISFJs absorvem novas informações e experiências, procuram conexões e semelhanças para encontrar padrões.
 Em vez de simplesmente tentar entender uma pequena parte de algo, eles querem ver como as coisas se encaixam e como funcionam como um todo.

Inferior: Intuição Extrovertida 

 Embora os ISFJs tendam a se concentrar no presente e em fatos concretos, essa função amplamente inconsciente pode ajudar a equilibrar a personalidade, ajudando a focar nas possibilidades.
 Pegar os fatos e depois explorar os “e se” pode levar a novos insights sobre os problemas.

Pontos fortes e fraquezas

Pontos fortes 

 Confiável
 Prático 
 Sensível
 Atento a detalhes

Fraquezas 

 Não gosta de conceitos abstratos 
 Evita conflitos 
 Não gosta de mudanças 
 Negligencia as próprias necessidades

Famosos Isfj 

 Aretha Franklin
 Bebeto
 Bob Ross
 Bruce Willis
 Shawn Mendes
 Michel Teló
 Madre Teresa de Calcutá
 Beyoncé
 Selena Gomez
 Felipe Massa
 Nicolau II da Rússia
 Paula Fernandes
 Guilherme, Duque de Cambridge
 Marina Ruy Barbosa
 Miranda Cosgrove
 Mark Ruffalo
 Marie Kondo
 Jimmy Carter
 Rosa Parks
 Halle Berry

Referencias 

Psicologia analítica
Personalidade